Santa Maria del Ponte ima više značenja:
 Santa Maria del Ponte, L'Aquila
 Santa Maria del Ponte, Pescara